Biografies:
 Sofonisba (reina de Numídia), filla del general Àsdrubal i reina de Numídia
 Sofonisba Anguissola (1527-1623), pintora renaixentista italiana
 Teatre:
 Sophonisba (Del Carretto) (1500), tragèdia de Galeotto del Carretto
 Sophonisba (Trissino) (1514-15), tragèdia de Gian Giorgio Trissino
 Sophonisbe (Saint-Gelais) (1556), traducció en francès de l'original italià de G. G. Trissino, feta per Mellin de Saint-Gelais
 Sophonisbe (Mermet) (1583), traducció en francès de l'original italià de G.G. Trissino, feta per Claude Mermet
 Sophonisbe (Mondot) (1584), tragèdia de Jacques Mondot
 Sophonisbe (Montchrestien) (1596), tragèdia d'Antoine de Montchrestien
 Sophonisbe (Montreux) (1601), tragèdia de Nicolas de Montreux
 Sophonisbe (Mairet) (1629), tragèdia de Jean Mairet
 Sophonisbe (Corneille) (1663), tragèdia de Pierre Corneille
 Sophonisbe (Lohenstein) (1680), tragèdia de Daniel Casper von Lohenstein
 Sofonisba (Bonmattei) (1714), tragèdia de Giovanni Domenico Bonmattei Pioli
 Sophonisbe (La Grange-Chancel) (1716), tragèdia de Joseph de La Grange-Chancel
 Sofonisba (Pansuti) (1730), tragèdia de Saverio Pansuti
 Sophonisbe (Voltaire) (1774), tragèdia de Voltaire
 Sofonisba (Alfieri) (1789), tragèdia de Vittorio Alfieri
 Sofonisba (Pepoli) (1790), tragèdia d'Alessandro Pepoli
 Sofonisba (Biamonti) (1805), tragèdia de Giuseppe Luigi Biamonti
 Sofonisba (Fabbri) (1831), tragèdia de Eduardo Fabbri
 Sophonisbe (Dalban) (1850), tragèdia de Pierre Jean Baptiste Dalban
 Sophonisbe (Geibel) (1856), tragèdia d'Emanuel Geibel
 Sophronisbe (Parisset) (1864), tragèdia de Pierre Parisset
 Sophonisbe (Poizat) (1913), tragèdia d'Alfred Poizat
 Òpera:
 La Sofonisba o Siface (1744), música de Christoph Willibald Gluck
 Sofonisba (Traetta), opera seria en 3 actes (1761), de Tommaso Traetta
 Sofonisba (Boroni), drama per musica (1764), d'Antonio Boroni, llibret de Mattia Verazi
 Sofonisba (Galuppi), drama per musica (1764), de Baldassare Galuppi, llibret de Mattia Verazi
 Siface e Sofonisba, drama per musica (1783), música d'António Leal Moreira
 Siface e Sofonisba, opera sèria en dos actes (1802), música de Pietro Alessandro Guglielmi
 Sofonisba (Paër), drama seriós (1805) del compositor parmesà Ferdinando Paër
 Sofonisba, òpera del compositor Vincenzo Federici de l'any 1805.